Михаил Васильевич Скляров (1881 — не ранее 1919) — войсковой старшина 2-го Сунженско-Владикавказского полка, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.

Биография 
Казак станицы Слепцовской Сунженского отдела Терской области.

Образование получил в Ярославской военной школе (1899). В 1902 году окончил Оренбургское казачье юнкерское училище, откуда выпущен был подхорунжим в 1-й Сунженско-Владикавказский полк Терского казачьего войска. Произведен в хорунжие  в тот же полк. Произведен в сотники 1 июня 1907 года, в подъесаулы — 5 октября 1910 года.

С началом Первой мировой войны переведен во 2-й Сунженско-Владикавказский полк. Удостоен ордена Св. Георгия 4-й степени

Произведен в есаулы 6 мая 1916 года «за отличия в делах против неприятеля», в войсковые старшины — 12 октября 1917 года.

В 1918 году принимал участие в Терском восстании. В Гражданскую войну участвовал в Белом движении в составе Добровольческой армии и ВСЮР. С октября 1918 года состоял в Прохладненском отряде, с 10 мая 1919 года — в Терском учебном пулеметном батальоне. С 23 мая 1919 года произведен в полковники, с 7 ноября того же года назначен заведующим хором Терского казачьего войска.

Дальнейшая судьба неизвестна. Был женат на дочери отставного майора Ольге Николаевне Лебедевой (р. 1884), у них сын Александр.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. (ВП 6.05.1911)
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (ВП 15.02.1915)
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (ВП 17.01.1916)
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 3.01.1917)

Источники 
 
 
 
 Армия и флот свободной России, № 247. Официальный отдел. — 27 октября 1917 г. — С. 1.
 Клепов М. Ю. Офицеры — Георгиевские кавалеры Первой мировой войны. — М.: «Минувшее», 2015.
 Историк С. В. Волков. База данных «Участники Белого движения в России» на январь 2016. Буква С.

Выпускники Оренбургского казачьего училища
Офицеры Российской империи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Персоналии:Добровольческая армия
Персоналии:Вооружённые силы Юга России